Veldstraat (Baarn)
Veldstraat 4 (Baarn)
Veldstraat (Gent)
Veldstraat (Nijmegen)
Veldstraat (Groningen)
Veldstraat (Amersfoort)
Veldstraat (Zundert)
Veldstraat (Zetten)
Veldstraat (Dongen)